WME steht für:
 Waze Map Editor
 William Morris Agency, eine US-amerikanische Künstleragentur
 Windows Media Encoder
 Wireless Multimedia Extensions, siehe Wi-Fi Multimedia
 Mount Keith Airport (IATA-Code), Mount Keith Mine, Western Australia
 Mount Keith (UN/LOCODE AU), australischer Ort
 Westmalle (Malle) (UN/LOCODE BE), belgischer Ort, Teil von Malle (Belgien)
 Wasserburg (Bodensee) (UN/LOCODE DE), deutscher Ort
 Mesnac (UN/LOCODE FR), französischer Ort im Arrondissement Cognac
 Wormley (Surrey) (UN/LOCODE GB), britischer Ort in Surrey
 Westminster (UN/LOCODE US), US-amerikanischer Ort
 Euro-Äquivalent beim Online-Zahlungsabwicklungssystem WebMoney

wme steht für:
 Wambule (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen in Nepal

WME